María Carolina de Nápoles y Sicilia (Caserta, 5 de noviembre de 1798-Mureck, 16 de abril de 1870) fue una princesa de la italiana Casa de Borbón-Dos Sicilias.

Vida 
Era la hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y su primera esposa, la archiduquesa María Clementina de Austria, hermana de padre de la reina regente de España, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

Matrimonios e hijos 
Se casó por poderes el 15 de junio de 1816 en el Palacio de Fontainebleau y en persona dos días después en la Catedral de Notre Dame de París con el príncipe Carlos Fernando, duque de Berry, sobrino del rey Luis XVIII de Francia, convirtiéndose de esta manera en la «duquesa de Berry». La pareja se mudó al Palacio del Elíseo y el matrimonio parece haber sido suficientemente feliz. Llegó a ser una figura importante durante la Restauración Borbónica después del asesinato de su esposo en 1820. Su hijo, Enrique, conde de Chambord, fue llamado «Hijo del milagro» porque había nacido siete meses después de la muerte de su padre y era el único que continuaba la línea borbónica directa de los reyes Enrique IV y Luis XIV de Francia. En 1824, el rey Luis XVIII falleció y fue sucedido por el suegro de María Carolina, Carlos X.

En 1830, fue obligada a salir de Francia cuando Carlos X fue derrocado durante la Revolución de Julio. Ella retornó con su familia a Nápoles. Más tarde, sin embargo, con la ayuda de Emmanuel Louis Marie Guignard, vizconde de Saint Priest, intenta restaurar el legitimismo de la dinastía Borbón durante el reinado de Luis Felipe de Orleans (1830-1848), aunque sin éxito. Su fallida rebelión en la Vendée en 1832 fue seguida por su detención y encarcelamiento en noviembre de 1832. Fue puesta en libertad en junio de 1833 solamente después de dar a luz a una niña y revelarse así su matrimonio secreto con el aristócrata italiano Ettore Lucchesi-Palli, conde Lucchesi-Palli, VIII principe di Campofranco y IV duque de la Grazia. Falleció en 1870.

De sus primeras nupcias con Carlos Fernando de Artois, duque de Berry tuvo cuatro hijos: 
 Luisa Isabel de Francia (1817-1817).
  Luis de Francia (1818-1818).
 Luisa de Francia (1819-1864), esposa del duque de Parma.
 Enrique de Francia, Conde de Chambord (1820-1883), duque de Burdeos, hijo póstumo.
El novelista francés Alexandre Dumas padre escribió dos historias acerca de ella y de su conspiración.

De su segundo matrimonio con el conde Ettore Lucchesi-Palli tuvo cinco hijos:
 Ana María Rosalía Lucchesi-Palli (Blaye, 10 de agosto de 1833-Livorno, 19 de agosto de 1833).
 Clementina Lucchesi-Palli (Graz, 19 de noviembre de 1835-Vicenza, 22 de marzo de 1925), casada con Camilo Zileri dal Verme degli Obbizi.
 Francisca de Paula Lucchesi-Palli (12 de octubre de 1836-Roma, 10 de mayo de 1923), que casó con Camillo Massimo, III príncipe de Arsoli. Uno de sus hijos contrajo matrimonio con la infanta carlista Beatriz de Borbón y Borbón-Parma, hija del pretendiente Carlos VII.
 María Isabella Lucchesi-Palli (18 de marzo de 1838-1 de abril de 1873), se casó primero con Massimiliano de los Marqueses Cavriani y en segundo lugar con el conde Giovanni Battista de Conti.
 Adinolfo Lucchesi-Palli, V duque della Grazia (Graz, 10 de marzo de 1840-Brunnsee, 4 de febrero de 1911), casado con Lucrecia Nicoleta Ruffo.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 5 de noviembre de 1798-24 de abril de 1816: Su Alteza Real la princesa Maria Carolina de Nápoles y Sicilia. 
 24 de abril de 1816-14 de febrero de 1820: Su Alteza Real la Duquesa de Berry. (Son Altesse Royale la Duchesse de Berry)
 14 de febrero de 1820-16 de septiembre de 1824: Su Alteza Real la Duquesa viuda de Berry. (Son Altesse Royale la Duchesse Douairière de Berry)
 16 de septiembre de 1824-17 de abril de 1870: Su Alteza Real Madame, Duquesa de Berry. (Son Altesse Royale Madame, Duchesse de Berry)

Distinciones honoríficas 
 5 de febrero de 1802:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 3 de mayo de 1829:  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada.
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.

Véase también 
Agathe de Rambaud

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 
 Este artículo incorpora texto en dominio público de la edición de 1907 de The Nuttall Encyclopaedia.

Nacidos en Caserta
Fallecidos en Austria
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Personas de Sicilia
Princesas de Nápoles
Princesas de Sicilia
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Duquesas consortes de Berry (con la casa de Borbón)
Italianas del siglo XVIII
Italianas del siglo XIX